Wapen van Beringen (België), wapen van de Belgische gemeente Beringen
 Wapen van Beringen (Zwitserland), wapen van de Zwitserse gemeente Beringen